Paradistjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellersta Paradistjärnen, sjö i Härryda kommun, 
Västra Paradistjärnen, sjö i Härryda kommun, 
Östra Paradistjärnen, sjö i Härryda kommun, 
Paradistjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Paradistjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn